Kurt Heuser ist der Name folgender Personen:

* Kurt Heuser (Komponist, 1901) (1901–1965), deutscher Komponist 
 Kurt Heuser (Drehbuchautor) (1903–1975), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmkomponist